Integro steht für
 das Omnibus-Modell Mercedes-Benz Integro
 das Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) IntEgro Verkehr in Reichenbach, Sachsen